Die Spielzeit 2009/10 war die 17. reguläre Austragung der höchsten tschechischen Eishockey-Liga, der O2 Extraliga. Amtierende Meister war der HC Energie Karlovy Vary, der im Playoff-Finale den HC Slavia Prag mit 4:2 bezwang. Neuer Teilnehmer an der Extraliga war der HC Kometa Brno, der die Lizenz von Orli Znojmo erwarb und dadurch in die Extraliga aufstieg.

Modus 
In 52 Spielen spielten alle Teams jeweils viermal gegeneinander, jedes Team hatte in der gesamten Saison 26 Heim- und 26 Auswärtsspiele. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 6 qualifizierten sich direkt für die Play-Offs, die im Best-Of-Seven-Modus ausgetragen wurden. Die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 spielten die beiden weiteren Playoff-Plätze im Best-Of-Five untereinander aus. Die restlichen vier Mannschaften spielten eine Abstiegsrunde (Play-out), deren Letzter an der Liga-Relegation gegen den Meister der 1. Liga teilnehmen musste, die wie die Playoffs im Modus Best-of-Seven ausgespielt wurde.

Teilnehmer

Reguläre Saison

Saisonverlauf 

Im Sommer 2009 kehrten viele Spieler der sogenannten goldenen Generation aus der National Hockey League nach Tschechien zurück. Zu diesen gehörten František Kaberle (HC Kladno), Marek Malík (HC Vítkovice Steel), Radek Bonk (HC Oceláři Třinec) und Dominik Hašek, der sein Comeback beim HC Pardubice gab. Aufgrund der weltweiten Finanzkrise kürzten die meisten Clubs der Extraliga ihre Budgets um bis zu 25 %. Daher mussten die tschechischen Klubs auch verstärkt nordamerikanische oder skandinavische Spieler verpflichten, da diese im vergleich zu tschechischen Topspielern geringere Gehälter verlangten.

Infolgedessen spielen in der Saison 2009/10 so viele nicht osteuropäische Spieler wie noch nie seit der Gründung der Extraliga – so verpflichtete der HC Plzeň 1929 die AHL-Spieler Doug O'Brien und Mark Bomersback, die Bílí Tygři Liberec Jason DeSantis, der HC Kometa Brno Alex Bourret und Sasu Hovi sowie der HC Pardubice Adam Pineault, Aaron MacKenzie und Jeff Jillson.

Vor der Saison wurden zudem einige Trainer zwischen den Teams getauscht. Pavel Hynek, der mit dem HC Plzeň das Halbfinale 2009 erreicht hatte, wechselte zum HC Sparta Prag, wo sein Vorgänger, František Výborný, nun seit Assistenztrainer wurde. Dafür verpflichtete der HC Plzeň mit Marian Jelínek den bisherigen Assistenztrainer von František Výborný als neuen Cheftrainer. Bei den Bílí Tygři Liberec wurde mit Jiří Kalous der bisherige Assistenztrainer des HC Slavia Prag als Cheftrainer verpflichtet.

Schon nach vier Spieltagen wurde mit Vladimír Kýhos vom HC Kometa Brno der erste Trainer entlassen und durch Pavel Pazourek ersetzt. Nur eine Woche später trat, aufgrund von sportlicher Erfolglosigkeit, Jaroslav Hübl senior beim HC Litvínov zurück. Ende Oktober 2009 wurden Pavel Hynek und František Výborný bei Sparta Prag entlassen, da ihr Team zu diesem Zeitpunkt nur auf dem neunten Tabellenrang lag. Zeitgleich dazu musste auch Josef Paleček, der mit dem HC Energie Karlovy Vary 2009 die Meisterschaft gewonnen hatte, seinen Club verlassen. Eine Woche später wurde Pavel Hynek als neuer Trainer des HC Energie Karlovy Vary vorgestellt, während Výborný beim HC České Budějovice als neuer Trainer vorgestellt wurde.

Tabelle

Statistik

Feldspieler 

Str.Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Strafminuten

Torhüter

Playoffs 

Die Playoffs werden durchgängig im Modus Best of Seven gespielt.

Turnierplan

Pre-Playoffs 
In den Pre-Playoffs traf der siebtplatzierte HC Slavia Prag auf den HC Litvínov, der die reguläre Saison auf Platz zehn abgeschlossen hatte. Letztlich setzte sich Slavia Prag mit zwei Heim- und einem Auswärtssieg gegen Litvínov durch und erreichte das Playoff-Viertelfinale.

In der zweiten Paarung der Pre-Playoffs trat die achtplatzierten Bílí Tygři Liberec auf den HC Mountfield České Budějovice, der nach der Hauptrunde auf Platz neun der Tabelle gelegen hatte. Die ersten beiden Spiele gewannen die Weißen Tiger jeweils mit einem Tor Vorsprung. Es folgten zwei Heimsiege des HC Mountfield, wobei das vierte Spiel der Paarung erst durch Václav Pletka im Penalty-Schießen entschieden wurde.

Viertelfinale

HC Eaton Pardubice – HC Oceláři Třinec 

Im Viertelfinale trafen der drittplatzierte HC Eaton Pardubice und der HC Oceláři Třinec aufeinander, der in der Hauptrunde den sechsten Platz belegt hatte. Der HC Eaton Pardubice setzte sich mit jeweils zwei Heim- und Auswärtssiegen gegen Třinec durch und erreichte das Halbfinale.

HC Vítkovice Steel – HC Sparta Prag 

Das zweite Viertelfinale der Play-offs bestritten der viertplatzierte HC Vítkovice Steel und der HC Sparta Prag, der in der Tabelle den fünften Platz belegte. Das fünfte Spiel der Serie wurde nach 4:51 Spielminuten abgebrochen, da ein Zuschauer kollabiert war und 45 Minuten später verstarb. Zudem wurde Jakub Koreis mit einer Rückenwirbelverletzung ins Krankenhaus eingeliefert.

HC Plzeň 1929 – Bílí Tygři Liberec 

Im Playoff-Viertelfinale trafen der Hauptrundensieger HC Plzeň 1929 auf die achtplatzierten Weißen Tiger, die  Bílí Tygři Liberec, die sich zuvor in den Pre-Playoffs durchgesetzt hatten. Die Mannschaft aus Liberec setzte sich mit 4:2 Siegen durch und erreichte damit das Playoff-Halbfinale.

PSG Zlín – HC Slavia Prag 

Der PSG Zlín, der in der Hauptrunde Platz zwei belegt hatte, traf im Playoff-Viertelfinale auf den HC Slavia Prag, der sich nach einem siebten Platz in der Hauptrunde in den Pre-Playoffs für das Playoff-Viertelfinale qualifizierte. Mit einem Auswärts- und drei Heimsiegen setzte sich nach sechs Spielen Slavia Prag durch und erreichte damit das Halbfinale.

Halbfinale 

Im Playoff-Halbfinale trafen die Gewinner der Viertelfinal-Paarungen aufeinander.

HC Eaton Pardubice – Bílí Tygři Liberec 

Das erste Halbfinale bestritten der HC Eaton Pardubice und die Weißen Tiger, die  Bílí Tygři Liberec. Die ersten beiden Spiele konnte Pardubice für sich entscheiden, wobei Dominik Hašek in der zweiten Spiel einen Shutout erreichte. Zudem war die ČEZ Aréna in beiden Partien mit 10.115 Zuschauern ausverkauft. Spiel drei und vier der Serie wurden in der Tipsport Arena in Liberec ausgetragen. Ersteres wurde in der Verlängerung entschieden, als David Havíř in der 62. Spielminute zum 4:3 traf. Im vierten Spiel, das ebenso wie das dritte mit 7.500 Zuschauern ausverkauft war, gewann erneut die Mannschaft des HC Pardubice und zog damit mit einem Sweep in das Finale um die tschechische Meisterschaft ein. Erneut zeigte dabei Hašek eine starke Leistung, als er nur einen von 22 Schüssen auf sein Tor passieren ließ.

HC Vítkovice Steel – HC Slavia Prag 

Das zweite Halbfinale bestritten der HC Vítkovice Steel und der HC Slavia Prag. Im fünften Spiel der Serie setzte sich Vítkovice mit 3:1 durch, wobei Viktor Ujčík zwei Tore und einen Assist erzielte, und erreichte damit das Finale um die Meisterschaft.

Finale 

Im Finale der Play-offs 2010 traf der Vorrunden-Dritte HC Eaton Pardubice auf den HC Vítkovice Steel, der den vierten Tabellenplatz belegt hatte. Die Serie über maximal sieben Spiele im Modus Best of Seven wurde ab dem 17. April 2010 ausgetragen. Da der HC Pardubice in der Hauptrundentabelle besser als sein Gegner platziert war, genoss ersterer zunächst Heimrecht. Mit einem Sweep besiegte die Mannschaft aus Pardubice die Stahlwerker aus Ostrava mit 4:0. Dabei gewann der Verein den fünften Meistertitel der Vereinsgeschichte und stellte zwei neue Rekorde auf: Zwölf Siege in den Playoffs hatte bis 2010 keine Mannschaft geschafft und der 45-jährige Torhüter Dominik Hašek ist der älteste Spieler, der jemals in der Extraliga auflief. Letzterer trug mit überragenden Leistungen, unter anderem einem Gegentorschnitt von 1,68, drei Shutouts und einer Fangquote von 93,68 Prozent, zu diesem Erfolg bei.

Meistermannschaft des HC Eaton Pardubice

Statistik

Feldspieler

Torhüter

Playouts 

Die Playouts werden in einer Doppelrunde unter Mitnahme aller Punkte und Tore aus der Hauptrunde ausgetragen.

Relegation 
Der Letzte der Playouts, der BK Mladá Boleslav, traf in der Relegation um die Teilnahme an der Extraliga für die folgende Spielzeit auf den Meister der 1. Liga, KLH Chomutov, der in einer Best-of-Seven-Serie mit 4:1 Siegen geschlagen werden konnte.

Weblinks 

 Tschechisches Eishockeyportal
  bei internationalhockey.net

Einzelnachweise 

E2009
Eishockeysaison 2009/10